De USSR Cup was een bekertoernooi in de Sovjet-Unie dat van 1936 tot 1992 gehouden werd. Daarna viel het land uit elkaar en kreeg elk land zijn nieuwe eigen bekercompetitie.

Finales

Statistieken

Prestatie per club